Чемпионат мира по трековым велогонкам 1955 года прошел с 31 августа по 5 сентябрь 1955 года в Милане, Италия. Всего на чемпионате разыграли 5 комплектов наград — 3 среди профессионалов и 2 среди любителей.

Медалисты 

Профессионалы

Любители

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Mémoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1955
Спорт в Италии в 1955 году
Чемпионаты мира в Италии
Международные спортивные соревнования в Милане
1955 год в велоспорте
Август 1955 года
Сентябрь 1955 года